Al-Bahr al-Ahmar – arabska nazwa Morza Czerwonego
 Al-Bahr al-Ahmar – muhafaza w Egipcie
 Al-Bahr al-Ahmar – wilajet w Sudanie